Квинт Аквилий Нигер () — римский государственный деятель начала II века.

О его происхождении ничего неизвестно. В 117 году он был консулом с Марком Ребилом Апронианом. Затем он был проконсулом Сицилии.

Примечания

Литература 
 

Проконсулы Сицилии